Khelifi peut désigner : 
 Ghofran Khelifi (1998-), judokate tunisienne ;
 Léa Khelifi (1999-), footballeuse française ;
 Mehdhi-Selim Khelifi (1992-), fondeur algérien ;
 Salim Khelifi (1994-), footballeur suisse-tunisien.

Prénoms